Federalne Ministerstwo Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży (niem. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, w skrócie: BMFSFJ) – ministerstwo federalne Niemiec.

Ministrowie do spraw młodzieży, rodzin i zdrowia, 1969–1991 
 1969-1972: Käte Strobel (SPD)
 1972-1976: Katharina Focke (SPD)
 1976-1982: Antje Huber (SPD)
 1982-1982: Anke Fuchs (SPD)
 1982-1985: Heiner Geißler (CDU)
 1985-1988: Rita Süssmuth (CDU)
 1988-1991: Ursula Lehr (CDU)

Ministrowie do spraw kobiet i młodzieży, 1991–1994 
 1991-1994: Angela Merkel (CDU)

Ministrowie do spraw rodziny i osób starszych, 1991–1994 
 1991-1994: Hannelore Rönsch (CDU)

Ministrowie do spraw rodziny, osób starszych, kobiet i młodzieży, od 1994 
 1994-1998: Claudia Nolte (CDU)
 1998-2002: Christine Bergmann (SPD)
 2002-2005: Renate Schmidt (SPD)
 2005-2009: Ursula von der Leyen (CDU)
 2009-2013: Kristina Schröder (CDU)
 2013-2017: Manuela Schwesig (SPD)
 2017-2018: Katarina Barley (SPD)
 2018-2021: Franziska Giffey (SPD)
 2021: Christine Lambrecht (SPD)
 od 2021: Anne Spiegel (Zieloni)

Przypisy 

Rodzin, osób starszych, kobiet i młodzieży